

Patronyme 

 Éric Farro,  footballeur réunionnais
 Josh Farro, guitariste et chanteur américain
 Mouni Farro, actrice et mannequin française
 Sarah Farro, une des premières romancières afro-américaines
 Zac Farro, musicien

Autres 

 Farro, aliment d'origine italienne